Sergueïev (masculin ; ) ou Sergueïeva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aleksandr Sergueïev (1897-1970), joueur d'échecs soviétique ;
 Aleksandr Sergueïev (1983-), athlète russe ;
 Andreï Sergueïev (1954-), acteur de théâtre et de cinéma russe et soviétique ;
 Andreï Sergueïev (1991-), joueur de hockey sur glace russe ;
 Artiom Sergueïev (1993-), joueur de hockey sur glace russe ;
 Artyom Sergueïev (1921-2008), major général de l'Armée rouge ;
 Constantin Sergueïev (1910-1992), danseur, chorégraphe et maître de ballet russe ;
 Dmitri Sergueïev (1996-), joueur de hockey sur glace russe ;
 Fiodor Sergueïev (1883-1921), révolutionnaire russe ;
 Galina Sergueïeva (1914-2000), actrice soviétique ;
 Igor Sergueïev (1938-2006), Ministre de la Défense (1997-2001), Maréchal de la Fédération de Russie ;
 Igor Sergeev (1993-), footballeur ouzbek ;
 Ivan Sergueïev (1995-), footballeur russe ;
 Mark Sergueïev (1926-1997), poète soviétique ;
 Nikolaï Alexandrovitch Sergueïev (1855-1919), peintre russe; 
 Nicolas Sergueïev (1876-1951), danseur et metteur en scène de ballet ;
 Nikolaï Sergueïev (1894-1988), acteur soviétique ;
 Oleg Sergueïev (1968-), footballeur et entraîneur russe de football ;
 Sergueï Sergueïev (1966-), joueur de rugby à XV russe ;
 Youri Sergueïev (1956-), diplomate ukrainien.

Patronyme russe